Лорье () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лорье, Люси (род. 1975) — канадско-французская актриса.
 Лорье, Уилфрид (полное имя — Анри́-Шарль-Вильфри́д Лорье́; 1841—1919) — канадский политик, 7-й премьер-министр Канады с 11 июля 1896 по 5 октября 1911.
 См. также 
 Лурье